Буттильера () может означать:

 Буттильера-Альта — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин
 Буттильера-д’Асти — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти